Trancoso pode ser:
 Trancoso - Cidade de Portugal
 Trancoso - Localidade da Bahia, Brasil
 Trancoso - Município do esado de Zacatecas, México

Desambiguação